NGC 5421A
NGC 5421B